Väljaküla (Peipsiääre), dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre
 Väljaküla (Saarde), dorp in de Estlandse gemeente Saarde
 Väljaküla (Saaremaa), dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Väljaküla (Valga), dorp in de Estlandse gemeente Valga
 Väljaküla, tot eind 2017 de naam van Koigi-Väljaküla
 Väljaküla, tot eind 2017 de naam van Väljamõisa